Heini Staub,né le  a Arosa en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur. Il est le père de Thierry Staub.
Il a remporté la LNA en 1980 et en 1982 avec le HC Arosa.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1979-1980||HC Arosa||LNA
||27||3||4||7||14|| || || || ||
|-
| 1980-1981||HC Arosa
||LNA||37||3||4||7||34|| || || || ||
|-
|1981-1982||HC Arosa
||LNA||38||2||1||3||26|| || || || ||
|-
|1982-1983||HC Arosa
||LNA||38||7||6||13||29|| || || || ||
|-
|1983-1984||HC Arosa
||LNA||40||10||8||18||-|| || || || ||
|-
|1984-1985||HC Arosa
||LNA||38||5||6||11||-|| || || || ||
|-
|1985-1986||HC Arosa
||LNA||36||3||6||9||62|| || || || ||
|-
|1986-1987||CP Berne
||LNA||32||3||6||9||33|| || || || ||
|-
|1987-1988||CP Berne
||LNA||33||0||1||1||17|| || || || ||
|-
|1988-1989||Fribourg-Gottéron
||LNA||30||4||5||9||28|| || || || ||
|-
|1989-1990||Fribourg-Gottéron
||LNA||36||3||7||10||42||3||0||0||0||4
|-
|1990-1991||Fribourg-Gottéron
||LNA||36||2||8||10||26||8||0||0||0||4

Notes et références 

Naissance en octobre 1957
Naissance à Arosa
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Arosa
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Défenseur de hockey sur glace